

Pessoas 
 Damien Magee

Localidades 
 Magee (Mississippi)

Outros 
 15632 Magee-Sauer

Desambiguações de sobrenomes